Сюрте () — сокращённое разговорное название различных спецслужб, существовавших в прошлом во Франции.

Название Sûreté (безопасность) имела особая бригада парижской полиции из бывших уголовников, созданная Эженом Франсуа Видоком в 1811 году. 

В 1853 году, во время Второй империи, было создано Управление общей безопасности (Direction de la Sûreté générale) как орган политической полиции.

С 1854 года эта организация назвалась Главным управлением общественной безопасности (Direction générale de la Sûreté publique).

В 1934 году, после дела Ставиского, она была переименована в , которая просуществовала до 1969 года.

Литература 
Michel Auboin, Arnaud Teyssier et Jean Tulard (et al.), Histoire et dictionnaire de la police : du Moyen Âge à nos jours, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2005, XXII-1059 p. (ISBN 2-221-08573-6).
Jean-Marc Berlière, Le monde des polices en France, XIXe-XXe siècles, Bruxelles, Complexe, coll. « Le monde de » (no 2), 1996, 275 p. (ISBN 2-87027-641-9, présentation en ligne [archive]).
Jean-Marc Berlière et Marie Vogel, « Aux origines de la police politique républicaine », Criminocorpus,‎ 1er janvier 2008 
Полиция Франции
Спецслужбы Франции